gromada Pieczonogi (powiat buski)
 gromada Pieczonogi (powiat proszowicki) (miechowski/proszowicki)